

Дани сећања 

1180-е пне.

fr:1186 av. J.-C.